Höktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Höktjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Höktjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Höktjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Höktjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Höktjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (74,8 ha)
Höktjärnen (Marieby socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (20 ha)
Höktjärnarna (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Lill-Höktjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Stor-Höktjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (9,98 ha)
Höktjärnarna (Styrnäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Höktjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Västre-Höktjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Höktjärnen (Åsele socken, Lappland, 711103-155364), sjö i Åsele kommun, 
Höktjärnen (Åsele socken, Lappland, 713802-158319), sjö i Åsele kommun,  (8,05 ha)
Lill-Höktjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (5,03 ha)
Stor-Höktjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (42,9 ha)

Se även
Hökatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn